Об'єкти NGC
Риби (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1886
Жовтень 1886